Cet article présente la troisième saison de l'émission de télévision Hoarders.
Elle a été diffusée sur la chaîne télévisée A&E du  au  et compte 20 épisodes.

Épisode 1 : Adella et Teri 
Des filles aident leur mère dans un effort pour nettoyer sa maison afin d’éviter qu’elle ne soit condamnée. Une mère de deux est menacée de divorce si elle ne cesse d’accumuler.

Diffusion :

Épisode 2 : Gordon et Gaye / Sir Patrick
Un couple syllogomane et leurs enfants adultes qui vivent encore à la résidence familiale se font donner 72 heures pour évacuer leur domicile si elle n’est pas nettoyée. Un homme collectionne gobelets, poupées, fontaines et des œuvres d’art et est à risque de faire faillite après que l’Église eut commencé à payer ses factures.

Diffusion :

Épisode 3 : Robin et Ken 
Le problème d’accumulation d’une femme est si grave que la ville a condamné la maison et a des plans pour démolir la propriété. Un homme est à quelques semaines d’une date en cours où il fait face à six mois de prison s’il ne nettoie pas sa maison et la cour.

Diffusion :

Épisode 4 : Carolyn et Jo 
La fille de sept ans d’une jeune femme est si bouleversée par le problème d’accumulation de sa mère qu’elle a pensé au suicide. Le domicile d’une femme âgée pourrait constitué un rêve pour un collectionneur, mais est en train de détruire son mariage de 48 ans.

Diffusion :

Épisode 5 : Laura et Penny 
Une femme à la santé fragile essaie de nettoyer sa maison dans une dernière tentative de libérer sa famille et de leur redonner un domicile. Le problème d’accumulation d’une mère monoparentale est si grave que son bambin est forcé de dormir avec elle sur le divan du salon.

Diffusion :

Épisode 6 : Vula et Lisa 
Une femme âgée a accumulé plus de 30 chats maladifs qui ont complètement détruit sa maison en l’utilisant comme litière, qui est aussi remplie de piles de nourriture et de déchets accumulés. Une professeur de cinquième année de 30ans a déjà perdu un emploi en amenant sa syllogomanie de la maison jusqu’en salle de classe. Elle craint maintenant que son nouvel emploi soit à risque et que sa relation de trois ans avec son copain en est menacée.

Diffusion :

Épisode 7 : Kathleen et Margree 
Le problème d’accumulation d’une femme est si grave que son fils a laissé tomber sa bourse pour aller au collège par peur de laisser sa sœur de seize ans seule avec leur mère. La femme d’un ministre lutte afin de venir à terme avec quelques pertes tragiques et un mariage qui n’a pas fonctionné et se fait donné une dernière chance pour nettoyer, sinon son mariage est terminé.

Diffusion :

Épisode 8 : Dawn et Linda 
Après avoir perdu un cousin dans les attentats du , le problème d’accumulation d’une femme s’est mis à prendre de l’ampleur et est maintenant hors de contrôle, remplissant la majorité de son domicile et une partie de la cour. Le problème d’accumulation d’une autre femme est si grave que son mari diabétique est incapable de manœuvrer à l’intérieur de la maison par lui-même.

Diffusion:

Épisode 9 : Tami et George 
Le problème d’accumulation d’une femme en phase terminale est si grave qu’il met en péril ses chances rétablissement. Le problème d’accumulation d’un homme est si grave qu’il a eu une demande de la ville de nettoyer sa propriété, sans quoi il fait face à du temps en prison.

Diffusion :

Épisode 10 : Mary Lynn et Ingrid 
Le problème d’accumulation d’une mère monoparentale est si grave que son fils adolescent a inventé une histoire comme quoi elle l’avait abusé afin de se faire transférer aux services de protection de la jeunesse. Le shopping compulsif d’une femme est à un tel point que les personnes chargées de la livraison ont été avertis de ne plus rien livrer à sa maison.

Diffusion:

Épisode 11 : Theresa et Karen 
La collection de sacoches d’une femme a épuisé le fonds de retraite de son mari. La dépendance aux drogues et le problème d’accumulation d’une ancienne avocate de profession est alimenté par treize ans de deuil qui ont suivi la perte de sa fille de trois mois.

Diffusion :

Épisode 12 : Alan et Julie 
Le problème d’accumulation d’un homme est si grave que son fils de trois ans a été pris par les Services de Protection des Enfants après qu’il fut révélé qu’il amenait son fils lorsqu’il allait fouiller les poubelles. Le problème d’accumulation d’une femme est si grave qu’elle et son mari ne savaient pas qu’une dame sans abri vivait dans leur sous-sol entassé.

Diffusion :

Épisode 13 : Lloyd et Carol 
Un homme âgé souffrant de démence doit nettoyer sa propriété sans quoi il devra payer une contravention énorme à la ville. Le problème d’accumulation d’une femme est si grave que son mari l’a menacé de la divorcer si elle refuse de se débarrasser de sa collection de papier.

Diffusion :

Épisode 14 : Arline et Carolyn 
Le problème d’accumulation d’une femme est si grave que son mari est obligé de dormir dans sa voiture dans une température chaude et humide. Une femme accumule la majorité de ses avoirs en volant, ce qui crée de la discorde au sein de sa famille.

Diffusion :

Épisode 15 : Jim et Susan 
Le problème d’accumulation d’un homme a littéralement forcé les officiels de la ville à condamner sa maison et met ses petits-enfants à risque d’être appréhendés par les Services de Protection des Enfants. Le problème d’accumulation de poupées d’une femme est si grave qu’il a forcé son mari, qui récupère d’une opération, de battre retraire sur une chaise au sous-sol.

Diffusion :

Épisode 16 : Andrew et Shania 
L’accumulation sur la propriété d’un homme a mené à des menaces du comté de le faire retiré ; la situation est compliquée par une chicane de longue date avec son frère en ce qui a trait à la succession de leur père, en plus de la présence d’un sans-abri vivant dans la cour arrière. Une adolescente demande de l’aide pour contrôler son problème d’accumulation, mais il appert que sa mère est la vraie raison pour laquelle rien n’est jeté.

Diffusion :

Épisode 17 : Andrew et Lydia 
Un jeune homme de 19 ans a des difficultés avec ses tendances syllogomanes, lesquelles il a acquis de sa mère, et a peur de continuer dans la même veine que cette dernière s’il ne reçoit pas d’aide. Une femme dont le fils est paralysé et sur le point d’obtenir son congé de l’hôpital est forcée de nettoyer sa maison afin de l’accommoder, sans quoi il risque d’être placé dans une maison de repos contre son gré.

Diffusion :

Épisode 18 : Mary et Mary Ann 
La propriétaire d’un magasin d’expédition risque de perdre sa maison et son entreprise, après qu’il eut révélé qu’elle est sur le point de faire faillite après avoir tout dépensé un héritage sur des items pour son magasin. Le problème d’accumulation d’une femme est si grave qu’elle risque de mettre son mariage de plus de 40 ans en péril compte tenu de son incapacité à se débarrasser de ses avoirs.

Diffusion :

Épisode 19 : Hanna / Gary et Kathy 
La propriété d’une femme est si débordée avec des animaux de ferme, beaucoup d’entre eux en mauvaise condition, et des déchets qu’elle est obligée de dormir dans une remorque simple sans fenêtres avec ses poulets. Un couple syllogomane fait face à l’éviction après qu’il eut été révélé que leur maison louée avait été endommagée par des lapins qui vivent en liberté dans la maison, détruisant la propriété du même coup.

Diffusion :

Épisode 20 : Glen et Lisa 
La collection de rats d’un homme le force à se retiré dans une remise dans sa cour arrière. Une femme qui a étalé son problème d’accumulation dans la maison de son père fait face à l’éviction si elle ne nettoie pas en plus de se départir de plusieurs de ses animaux.

Diffusion : 

 3